Инвернадеро има више значења:

 Инвернадеро, Флорикултура Мексикана (Кваутемок), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Инвернадеро (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Инвернадеро (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Инвернадеро (Харал дел Прогресо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику